Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2007-08 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.

L'Avignon Volley-Ball, le Nice Volley-Ball, le Vannes Volley-Ball et l'AL Canteleu rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2006-07.

Listes des équipes en compétition 

Aix Université Club
Club Alès en Cévennes Volley-Ball
Avignon Volley-Ball
Cambrai Volley Élan du Cambrésis
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball
Marseille 13 Provence Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Nice Volley-Ball
FC Neuweg Saint-Louis
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball
Vannes Volley-Ball

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, la première équipe est promue directement en Pro A tandis que les clubs classés de 2 à 4 disputent les play-offs pour l'autre place de promotion. La dernière équipe est rétrogradée directement en Nationale 1, les clubs classés de 10 à 13 disputent les play-downs pour éviter l'autre place de relégable.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.

Résultats de la saison régulière

Play-offs d'accession

Résultats

Play-downs

Résultats

Distinctions individuelles 
MVP :  Lubomir Ostrihon (AL Canteleu-Maromme)
Meilleur marqueur :  Fabrice Bry (Marseille Volley 13)
Meilleur passeur :  Quentin Marion (Aix Université Club)
Meilleur réceptionneur :  Jean-Philippe Daguerre (Aix Université Club)
Révélations :  Fabien Vergoz et  Adrien Taghin (Avignon Volley-Ball)

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
France M2
Championnat M2
Championnat M2